Geotrupidae é uma família de coleópteros.

Subfamílias
 Taurocerastinae Germain, 1897
 Bolboceratinae Mulsant, 1842
 Geotrupinae Latreille, 1802

Scarabaeoidea
Famílias de coleópteros